Peñarroya-Pueblonuevo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñarroya-Pueblonuevo (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Peñarroya-Pueblonuevo (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar